Krätke ist der Nachname folgender Personen: 

 Hansjoachim Krätke (1903–1984), deutscher Schauspieler
 Michael R. Krätke (* 1949), Politikwissenschaftler 
 Olaf Krätke (* 1959), deutscher Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Produzent
 Stefan Krätke (* 1952), deutscher Professor für Wirtschafts- und Sozialgeographie

Siehe auch:

 Reinhold Kraetke (1845–1934), deutscher Staatssekretär des Reichspostamtes